

Personnalités 

 Joseph Papineau (1752-1841), arpenteur, notaire, seigneur et homme politique bas-canadien.
 Louis-Joseph Papineau (1786-1871), homme politique canadien-français, notaire, seigneur, chef de la rébellion de 1837
 Denis-Benjamin Papineau (1789-1854), homme politique canadien
 Amédée Papineau (1819-1903), écrivain canadien
 Louis-Joseph Papineau (1861-1932), homme politique canadien
 Lucie Papineau (1946- ), femme politique québécoise
 David Papineau (1947-), philosophe britannique
 Lucie Papineau (1962- ), écrivaine québécoise
 François Papineau (1966- ), acteur québécois
 Justin Papineau (1980- ), joueur canadien de hockey sur glace
 Lucille Papineau, comédienne québécoise

Lieux 
 Argenteuil—Papineau—Mirabel, circonscription électorale fédérale du Canada
 Lac Papineau (Outaouais), un plan d'eau
 Papineau, circonscription électorale fédérale canadienne sur l'île de Montréal, au Québec.
 Papineau, circonscription électorale provinciale du Québec.
 Papineau, ancien comté municipal de la province de Québec
 Papineau, municipalité régionale de comté du Québec
 Papineau, station du métro de Montréal
 Papineau, avenue de Montréal
 Papineau, un village dans l'Illinois.

Autres 
 Bataillon Mackenzie-Papineau, un bataillon de Canadiens qui ont combattu durant la Guerre d'Espagne.

Homonymie de toponyme